onbemand voertuig (Unmanned Ground Vehicle)
Utrechtse Geologen Vereniging